Минор — еврейская фамилия.
 Минор, Соломон Алексеевич (1826—1900) — раввин Москвы.
 Минор, Лазарь Соломонович (1855—1942) — российский и советский невропатолог.
 Минор, Осип Соломонович (1861—1934) — российский политический деятель, юрист, социалист-революционер.
 Лео Минор — псевдоним нацистского композитора Леопольда Венингера (1879—1940)